Miranda (francès Mirande) és una comuna del departament francès del Gers, a la regió d'Occitània. És sotsprefectura del departament.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Tubize
  Korntal-Münchingen
  San Mauro Torinese
  L'Eliana

Referències

Enllaços externs 

 Web de l'alcaldia de Miranda
 Web de l'oficina de turisme de Miranda

Municipis del Gers
Ciutats d'Occitània